Вадуреле има више значења:

 Вадуреле (Кандешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Вадуреле (Александру Чел Бун), насеље у округу Њамц у Румунији
 Вадуреле (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији